La Copa del Rey 2003-2004 fu la centesima edizione della competizione.

Iniziò il 24 agosto 2003 e finì il 17 marzo 2004, con la finale allo Stadio olimpico Lluís Companys di Barcellona, dove il  vinse 2-3 contro il , alzando per la sesta volta la coppa.

Fase preliminare 
Le partite furono giocate dal 26 agosto all'11 settembre 2003.

Trentaduesimi di finale 
Le partite furono giocate dal 7 al 9 ottobre 2003.

Sedicesimi di finale 
I sedicesimi furono giocati dal 16 al 18 dicembre 2003.

Fase finale

Ottavi di finale 
Le partite furono giocate dal 6 al 15 gennaio 2004.

Quarti di finale 
I quarti si disputarono dal 21 al 29 gennaio 2004.

Semifinali 
Le semifinali si disputarono dal 4 al 12 febbraio 2004.

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 2003-2004
Segunda División spagnola 2003-2004
Segunda División B spagnola 2003-2004
Supercoppa di Spagna 2003

Collegamenti esterni
Spain Cup Tournaments 2003/04 Rsssf.com

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2003-2004